Martna (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Martna (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula